Il doppio del torneo di tennis San Juan Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Nel doppio maschile del San Juan Open 1981 tenutosi a San Juan, in Porto Rico, Tim Mayotte e Chris Mayotte che hanno battuto in finale Tim Gullikson ed Eliot Teltscher 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Tim Gullikson /  Eliot Teltscher (finale)
 Mike Cahill /  Sandy Mayer (quarti di finale)

 Peter Feigl /  Francisco González (quarti di finale)
 Steve Krulevitz /  Sashi Menon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Juan Open 1981